In Zutphen zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Drogenapstoren verbouwd tot watertoren in 1888
 Watertoren (Zutphen Warnsveldseweg) gebouwd in 1927